Jasenovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Jasenovo, une localité située dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Jasenovo, une ville située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Bela Crkva et dans le district du Banat méridional ;
Jasenovo, un village situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
Jasenovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Nova Varoš, district de Zlatibor ;
en Slovaquie
Jasenovo, une localité située dans le district de Turčianske Teplice.